Serrinhensi – abitanti di Serrinha (Bahia)
Serrinhensi – abitanti di Serrinha (Rio Grande do Norte)